Буре́нин-Петро́в — русская двойная фамилия. Известные носители:

 Буренин-Петров, Николай Андреевич (1862—?) — российский учитель арифметики и геометрии. Создатель Буренина сада в Верхнеуральске.
 Буренина-Петрова, Ольга Дмитриевна (род. 1965) — российский литературовед, лингвист, культуролог. Правнучка Н. А. Буренина-Петрова.

См. также

Примечания